Коссано () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Коссано-Бельбо — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.
 Коссано-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.